

Села:
 Борщівка — Волинська область, Ковельський район
 Борщівка — Рівненська область, Рівненський район
 Борщівка — Тернопільська область, Кременецький район
 Борщівка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район
 Борщівка — Харківська область, Балаклійський район
 Борщівка — Хмельницька область, Городоцький район
 Борщівка — Хмельницька область, Теофіпольський район

Села:
 Борщівка — Вітебська область, Вітебський район
 Борщівка — Гомельська область, Добруський район
 Борщівка — Гомельська область, Жлобінський район, Кіровська сільська рада
 Борщівка — Гомельська область, Жлобінський район, Краснобережська сільська рада
 Борщівка — Гомельська область, Річицький район
 Борщівка — Гомельська область, Хойницький район — (нежиле)
 Борщівка — Могильовська область, Бобруйський район

Росія 
 Борщівка — деревня в Грязовецькому районі Вологодської області
 Борщівка — деревня в Сокольському районі Вологодської області
 Борщівка — село в Нерчинському районі Забайкальского края.
 Борщівка — деревня в Первомайському районі Ярославської області.

Див. також 
 Борщівка Перша
 Борщівка Друга
 Борщів
 Борщова
 Борщі